Ла Кореа има више значења:

 Ла Кореа (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кореа, Сан Антонио дел Монте (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику